USS Nassau — кораблі ВМС США.

 USS Nassau (CVE-16) — ескортний авіаносець США часів Другої світової війни типу «Боуг». На службі з 1942 по 1946 роки. Проданий на злам у 1961 році.
 USS Nassau (LHA-4) — універсальний десантний корабель США  типу «Тарава». На службі з 1979 по 2011 рік.

 

Назви військових кораблів США